Die Saison 1989/90 war die 16. Spielzeit der Superliga, der höchsten spanischen Eishockeyspielklasse. Meister wurde zum vierten Mal in der Vereinsgeschichte der CH Txuri Urdin.

Hauptrunde

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der sechs Mannschaften insgesamt zehn Spiele. Anschließend spielten die Mannschaften in einer Finalrunde den Meister untereinander aus. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es ein Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Tabelle 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Finalrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage
 (Dem CG Puigcerdà wurde ein Punkt abgezogen)

Weblinks 
 

Superliga-Saison (Spanien)
Eishockeysaison 1989/90